Sauze kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sauze, Alpes-Maritimes, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Sauzé-Vaussais, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine,